Theodor Wilhelm Danzel kan syfta på:

* Theodor Wilhelm Danzel (1818–1850), tysk filosof och litteraturhistoriker
 Theodor Wilhelm Danzel (1854–1902), tysk jurist och politiker
 Theodor Wilhelm Danzel (1886–1954), tysk etnolog